Флаг сельского поселения Наза́рьевское — официальный символ сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 2 апреля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4815.

Флаг муниципального образования сельское поселение Назарьевское составлен на основании герба сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из четырёх равных частей: красных (вверху у древка и внизу у свободного края) и голубых и воспроизводящее посередине фигуру из герба сельского поселения составленную из половин орла и мальтийского креста, выполненную белым, серым и жёлтым цветом».

Обоснование символики 
Территории, вошедшие в состав современного сельского поселения, имеют богатую историю. Многие поселения известны уже в XVII веке, а есть и такие, что ведут отсчёт своего существования с XVI и XV веков.

В 1694 году Пётр I пожаловал Назарьево своему воспитателю князю Борису Алексеевичу Голицыну, а в 1856 году эти земли в качестве приданого перешли к дворянам Михалковым. Оба дворянских рода, состоявших в родстве на протяжении многих лет не просто владели Назарьевым, но и активно участвовали в его благоустройстве. До наших дней сохранилась, хотя и сильно пострадавшая в советское время церковь Святой Троицы первоначально построенной ещё в середине XVIII века Сергеем Алексеевичем Голицыным. К началу XX века в имении Михалковых была собрана уникальная коллекция картин старых западно-европейских мастеров, а библиотека Владимира Сергеевича Михалкова была одной из лучших в стране.

Современный флаг поселения включает в себя фигуру, соединённую из двух, заимствованных из родовых гербов: орла, держащего шпагу — Михалковых и серебряного креста — Голицыных. Таким образом, сохранена память о геральдике, связанной с историей Назарьевских земель.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности уважения и интеллекта.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты и праздника.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Примечания